Mascheck ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Mascheck (* 1979), deutsche Politikerin (SPD)
 Hans-Joachim Mascheck (1924–2022), deutscher Aerodynamiker
 Stefan Mascheck (* 1990), deutscher Schauspieler
 Färberei Oskar Mascheck,  in der sächsischen Oberlausitz bekanntes Textilunternehmen